Figurki – polana w Gorcach
 kategoria w Wikipedii: figurki

Zobacz też 
 figura